2.03 - ostatni z planowanych Buranów. Budowa rozpoczęła się w roku 1992, lecz prace bardzo szybko zostały przerwane. Wszystkie elementy powstałe przez ten czas zostały zniszczone.

Program Buran